Jan II van Lotharingen (Nancy, 2 augustus 1425 - Barcelona, 6 december 1470) was van 1453 tot aan zijn dood hertog van Lotharingen. Hij behoorde tot het huis Valois-Anjou.

Levensloop
Jan II was de oudste zoon van hertog René I van Anjou en hertogin Isabella van Lotharingen.

Toen zijn vader in 1435 koning van Napels werd, werd Jan benoemd tot hertog van Calabrië, de traditionele titel voor de Napolitaanse troonopvolger. Vanaf 1444 werd hij betrokken bij de regeringszaken in Lotharingen.  
 
Tijdens de Honderdjarige Oorlog vocht hij aan de zijde van Frankrijk. Vanaf 1449 streed hij mee tegen de Engelsen in Normandië; hij nam aan de belegeringen van Rouen, Harfleur, Caen, Falaise en Cherbourg deel.

In 1453 volgde hij zijn overleden moeder op als hertog van Lotharingen. Tegelijkertijd bleef hij zijn vader steunen bij diens pogingen om Napels te heroveren, dat in 1442 veroverd werd door koning Alfons V van Aragón. Hetzelfde jaar vocht Jan in Lombardije, om Francesco Sforza, een bondgenoot van zijn vader, bij te staan in het conflict tegen de Republiek Venetië en Alfons V van Aragón. In 1458 stelde koning Karel VII van Frankrijk hem aan als gouverneur van Genua, in die tijd een Frans protectoraat. Vanaf zijn aankomst moest hij verschillende opstanden onderdrukken en uiteindelijk werd hij in 1461 verdreven door de Genuezen.

Enkele jaren voordien, in 1458, was koning Alfons V van Aragón overleden, waarna een deel van de Napolitaanse adel Jan II naar het land riepen. Aanvankelijk boekte hij succes in de strijd tegen Alfons' zoon en opvolger Ferdinand I, maar uiteindelijk werd hij verslagen en moest hij Italië verlaten.

Tijdens de Catalaanse Burgeroorlog boden de Catalanen in 1466 de troon aan Jans vader René I van Anjou, die langs moederskant afstamde van de koningen van Aragón, aan.Hierdoor kreeg Jan de titel van vorst van Gerona, een titel voorbestemd aan de troonopvolger van Catalonië. Daarna leidde Jan II in naam van zijn vader een veldtocht om Catalonië in bezit te nemen. Deze veldtocht eindigde in september 1470, toen Jan II in Barcelona overleed, mogelijks door vergiftiging.

Huwelijk en nakomelingen
In 1444 huwde Jan II met Maria (1428-1448), dochter van hertog Karel I van Bourbon. Ze kregen vier kinderen:
 Isabella (1445), jong gestorven
 René (1446), jong gestorven
 Maria (1447), jong gestorven
 Nicolaas I (1448-1473), hertog van Lotharingen

Daarnaast had hij nog vijf buitenechtelijke kinderen:
 Jan (overleden in 1504), graaf van Briey
 Albert, heer van Essey
 een dochter die huwde met Jan van Schotland
 Johanna van Abancourt, huwde met Achilles, bastaard van Beauvau
 Margaretha

Huis Valois-Anjou
Hertog van Opper-Lotharingen
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Hertog van Calabrië
Persoon in de 15e eeuw